My World () може означати:

Музика

Альбоми 
  — альбом 2008 року англійського співака Брина Крістофера.
  — альбом 2001 року американської співачки Чиньді Томсон.
 My World — альбом 2006 року американського баскетболіста 
 My World — дебютний міні-альбом 2009 року канадського співака Джастіна Бібера.
  — альбом 2010 року пуерто-риканського дуету Dyland & Lenny.
  — альбом 2009 року шведської співачки Емілії Рідберг.
  — концертний альбом 2003 року канадської співачки Авріл Лавінь.
 My World — альбом 1997 року американського гурту .
 My World — альбом 1998 року румунської оперної співачки Анджели Георгіу.
 My World — альбом 1993 року американського співака Рея Чарлза.

Пісні 
 «My World» — пісня гурту Another Bad Creation.
  — пісня 1972 року британського рок-гурту Bee Gees.
 «My World» — пісня 2007 року американського рок-гурту Emigrate.
  — пісня 2007 року австралійського рок-гурту Sick Puppies.
 «My World» — пісня 1991 року американського рок-гурту Guns N' Roses з альбому Use Your Illusion II.
 «My World» — пісня 2003 року американський метал-гурт Metallica з альбому St. Anger.
 «My World» — пісня англійського гурту .
 «My World» — пісня 2002 року американського поп-панк-гурту SR-71.
 «My World» — пісня 2011 року американського гурту .
 «My World» — пісня 2006 року американського репера Tech N9ne.
 «My World» — пісня 2002 року канадської співачки Авріл Лавінь з альбому Let Go.
 «My World» — пісня 2005 року американського рок-гурту 3 Doors Down з альбому Seventeen Days.
 «My World» — пісня 2011 року австралійської реперки Іггі Азалії.
 «My World» — пісня 2003 року німецького трансового діджея Пола ван Дайка.
 «My World» — пісня 2004 року японського альтернативного рок-гурту .